— манга, автором и иллюстратором которой является Синобу Отака. Начала выпускаться в журнале Weekly Shōnen Sunday в июне 2009 года. По данным на октябрь 2013 года, издательством Shogakukan было выпущено 18 томов манги. Аниме-сериал, созданный по мотивам манги студией A-1 Pictures, начал транслироваться в Японии с 7 октября 2012 года. Сериал был лицензирован компанией Aniplex USA для показа на территории США, компанией Viz Media Europe в Европе и Madman Entertainment в Австралии. Фундаментом для сюжета послужили арабские сказки из сборника 1000 и 1 ночь. Хотя слово маги созвучно со словом маг (волшебник), на самом деле оно происходит из греко-персидского слова, означающее «пророк» или «мудрец».

Сюжет 
Действие происходит в альтернативном мире, похожем на древнюю и средневековую эпохи Земли. На западе располагаются государства наподобие Ближнего Востока и Европы, однако их свободе угрожает дальневосточная империя Ко, подобная древнему Китаю.

Ко, которая ещё недавно была маленькой и нестабильной империей, стремительно расширяет свои границы, поэтапно захватывает экономику запада вводя свою бумажную валюту и делает эти разобщенные государства зависимыми.

За 12 лет до главных событий по всему миру стали появляться странные башни-подземелья, которые давали прошедшему их несметные сокровища и силу джинна. Многие храбрецы отправлялись в подземелья, однако практически никто из них не вернулся: в подземелье каждого поджидают смертельные ловушки, от которых не спасет даже армия приспешников.

Алибаба — сбежавший принц Балбадда, работающий на скупого торговца и мечтающий однажды покорить подземелье. За ним начинает следовать мальчик Аладдин, управляющий джинном, и, как позже выясняется, «маги» — избранный самой Рух, которому суждено избрать будущего короля. Вместе они отправляются в одно из подземелий и заполучают заветное сокровище. После чего следуют навстречу своей судьбе.

Однако Аладдин и Алибаба пока не знают, что вскоре встанут на пути зловещей организации Аль Сармен, которая манипулирует империей Ко и намерена ввергнуть мир в хаос. Объединив свои силы с освобождённой рабыней Морджанной, мореходом Синдбадом и его советниками, а также наследником престола Ко Хакурю, главным героям предстоит познать себя, свои силы, и стать свидетелями разгорающегося военного конфликта.

Список персонажей

Главные герои 

 — главный герой истории, принц-полукровка, и наследник престола Балбадда, выросший в трущобах. Ему 18 лет. Находит себе последователя в лице Аладдина, и овладевает сосудом Джинна по имени Амон.
 Сэйю: Юки Кадзи

 — главный герой истории, родом из Альма-Торан, наивный и одновременно мудрый. Ему 12 лет. Всегда стремится найти мирные решения в конфликте. Является воплощением короля Соломона в своем мире и его сыном. Он — маги, и изначально волшебник первого типа (огненный, «красный» волшебник); на данный момент владеет магией воды, воздуха, огня, гравитации.
 Сэйю: Каори Исихара

 — девушка из племени Фаналис, обладает врожденной колоссальной физической силой, как и все фаналисы. Ей 13 лет. После того, как оказывается освобождённой, начинает следовать за Алибабой и Аладдином.
 Сэйю: Харука Томацу

 — король Синдории и лидер Альянса Семи Морей. Ему 29 лет. Известен как легендарный покоритель лабиринтов, ему было всего 14 лет, когда он впервые покорил башню, где ранее погибли 12 000 смельчаков. Родом из Партевии, из бедной семьи. По мере развития сюжета помогает главным героям.
 Сэйю: Дайсукэ Оно

Манга 
Манга была написана и нарисована Синобу Отакой. Начала выпускаться в журнале Weekly Shōnen Sunday 3 июня 2009 года. Первый том манги был выпущен 18 декабря 2009 года, а в октябре 2012 года были выпущены 14 томов.

Все главы манги обозначают каждую «ночь», что является отсылкой и известному сборнику арабских сказок Тысяча и одна ночь.
31 марта 2013 года стало известно, что Синобу Отака, автор манги собирается выпускать параллельно новую мангу, где главным персонажем станет Синдбад, о том, как он из нищего мальчика превратился в легендарного короля 7 морей и покорителя подземелий.

Аниме 
Информация о выпуске аниме-адаптации появилась на официальном сайте, посвящённой летней выставке Jisedai World Hobby, организованной Shogakukan. Аниме-сериал, выпущенный студией A-1 Pictures начал транслироваться в Японии с 7 октября 2012 года, сразу после трансляции аниме-сериала Mobile Suit Gundam AGE по телеканалам MBS/TBS в 17.00. Сериал также официально доступен для просмотра на американских сайтах Crunchyroll и Hulu. Сериал был лицензирован компанией Aniplex USA для показа на территории США, компанией Viz Media Europe в Европе, и компанией Madman Entertainment для Австралии.

Открытие к первым 12 сериям «V.I.P.» исполняет SID, а концовку «Yubi Bouenkyou» исполняет Nogizaka46. Открытие к последним сериям «Matataku Hoshi no Shita de» исполняет Porno Graffitti, а концовку «The Bravery» исполняет Supercell. 30 марта 2013 года в 2013 году вышел 2 сезон аниме-сериала, где действие происходило в вымышленном государстве Магноштадт.

Открытием к первым сериям второго сезона будет композиция «Anniversary» группы SID, а к последним − композиция «光 -HIKARI-» группы ViViD.

Так же, вышло 5 OVA серий, повествующих о приключениях Синдбада в юности, в которых рассказывается, как он покорил лабиринт и стал первым владельцем сосуда джина.

Список серий аниме

Первый сезон

Второй сезон

Критика 
Сериал получил в основном положительные отзывы. Представитель сайта Anime News Network отмечает, что самое начало сериала получилось в типичном жанре голливудского фантастического мира ближнего востока, в частности есть много общего с фильмами 40-х годов, например Багдадским вором. Однако, когда главные герои попадают в башню, то сюжет уже больше приближается к видео-игре. После того, как главные герои выбираются из башни, атмосфера радикально меняется, когда один из главных героев оказывается на дальнем востоке в племени, наподобие монголов, которое стремится защитить свою свободу от натиска империи наподобие феодального Китая. Здесь уже сюжет отдаляется от фантастики, приближаясь к людской жесткости и войне, из-за чего зритель падает из мира арабской фантастики в грязный реализм. Тем не менее сюжет всё равно остаётся захватывающим.

По словам Бамбу Донга, сериал получился очень увлекательным. Сюжетная линия получилась не запутанной, полной энтузиазма. Главный герой хотя со стороны кажется лишь маленьким простым мальчишкой, ему предстоит найти ответы на сложные вопросы, связанные с человеческими пороками, классовой дискриминацией и другое. Видно, что манга изначально ориентировалась на подростковую аудиторию, однако и взрослые имеют возможность насладиться просмотром сериала.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт манги
 Официальный сайт аниме
 Аниме на сайте Aniplex

В базах данных

Экранизации сказок «Тысяча и одна ночь»
Аладдин
A-1 Pictures
Произведения, основанные на «Тысяче и одной ночи»